Успіх — позитивний наслідок роботи чи справи

Твори мистецтва 
 «Успіх» — роман німецького письменника XX століття Ліона Фейхтванґера. Вперше опубліковано в 1930 році.

 «Успіх» () — італійський художній фільм 1963 року, (режисер Діно Різі).
 «Успіх» — радянський художній фільм 1984 року, режисер Костянтин Худяков.
 «Успіх» () — хорватський кримінальний серіал 2019 року.
 «Успіх» (англ. Smash) — американський музичний драматичний телесеріал 2012 року.

Успіх — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Успіх — присілок, Спас-Деменський район, Калузька область